Райо́н Биржа́н сал (), он же Энбекшильде́рский (1928—1997) или Енбекшильде́рский райо́н (1997—2017) — административная единица в составе Акмолинской области Казахстана. 

Административный центр — город Степняк, расположен в 105 км к юго-востоку от Кокшетау.

География 
Район расположен на северо-востоке Акмолинской области, на казахском мелкосопочнике. Площадь территории — 11 тыс. км². что составляет 7,52 % от всей территории области (3-й район по размеру территории в области). 

Граничит:
 с районами Северо-Казахстанской области:
 на крайнем северо-западе с Тайыншинским районом;
 на севере с Акжарским районом;
 на северо-востоке с Уалихановским районом;
 с районами Акмолинской области:
 на востоке с Ерейментауским районом;
 на юго-востоке с Степногорской городской администрацией;
 на юге с Аккольским районом;
 на юго-западе с Буландынским районом;
 на западе с Бурабайским районом.

Климат резко континентальный. Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июнь, июль и август месяцы и колеблется в пределах от +16 градуса до +22 градусов. Самые холодные температуры воздуха приходятся на декабрь, январь и февраль месяцы. Комфортные погодные условия наступают в мае месяце, продолжительность которых за весь теплый период 75-90 дней. В осенний период осадков выпадает больше, чем весной.

Территория района входит в Ишимский водохозяйственный бассейн. В северной части района, на равнине породы большой частью перекрыты песчано-глинистыми продуктами коры выветривания, что приводит к затрудняемую водообмену подземных вод. Месторождения Яблоневская мульда находится на юге района. На территории района в южной части находится Кишкентайское месторождение подземных вод. Минерализация воды 0,2—0,9 г/л. Все месторождения расположены в южной части района, где формируются пресные и слабосолоноватые с минерализацией до 2 г/л. В северной части, характеризующейся затрудненными условиями питания и циркуляции подземных вод, формируются воды спорадического распространения с минерализацией 1—10 г/л. Воды не имеют практического значения.

В связи с большой сухостью климата и относительно равнинным рельефам речная сеть развита очень слабо. На территории района имеется 11 водотоков, длиной более 25 км и около 23 озер. На реках , как в течение года, так и в многолетнем разрезе, наблюдаются значительные колебания уровней воды. Большинство озер бессточные, или же сток из них происходит только в отдельные многоводные годы.

В районе располагается Буйрекколь — могильник эпохи бронзы.

История 
Район образован 17 января 1928 года с центром в посёлке Казгородок (ныне — аул Ульги), Кзыл-Джарского округа. 

С 10 мая 1928 года по 17 декабря 1930 года входил в состав Петропавловского округа. 

С 1932 по 1936 годы район находился в составе Карагандинской области. 

С 29 июля 1936 года по 14 октября 1939 года — в подчинении Северо-Казахстанской области. 

С 14 октября 1939 года по 15 марта 1944 года — в подчинении Акмолинской области.

С 15 марта 1944 года входит в состав Кокчетавской области, позже Указом Президиума Верховного Совета КазССР от 3 июня 1955 года административный центр района переносится в город Степняк, который был образован в 1938 году. С момента подписания Указа о перенесении центра в город Степняк, населённый пункт из городов областного подчинения переводится в категорию городов районного подчинения.

С декабря 1960 года в течение пяти лет до октября 1965 года, Энбекшильдерский район входит в состав Целинного края, наряду со всеми северными районами и областями. Центром края становится город Акмолинск, который в 1961 году был переименован в Целиноград. С 2 января 1963 года по 30 декабря 1964 года являлся Энбекшильдерским сельским районом.

С упразднением в 1965 года Целинного края, начиная с 30 декабря 1964 года по октябрь 1993 года — находится в административном подчинении Кокчетавской области, позже — Кокшетауской области (1993—1997).

Согласно закону «О мерах по оптимизации административно-территориального устройства Республики Казахстан» (инициированным первом президентом Республики Казахстан — Н. А. Назарбаевым) 22 апреля 1997 года, Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 1997 года Кокчетавская область была упразднена, территория области была включена с состав Северо-Казахстанской области.

Валихановский район Кокчетавской области был упразднён, некоторые населённые пункты (в том числе административный центр бывшего района — село Валиханово) и сельсоветы вошли в состав Энбекшильдерского района.

С 8 апреля 1999 года — в составе Акмолинской области.

13 декабря 2017 года указом президента Енбекшильдерский район был переименован в район Биржан сал в честь казахского акына, композитора Биржан-сала Кожагул-улы.

Население 

Урбанизация

Всего в районе лишь один населённый пункт имеет статус города — Степняк, где проживают 3 353 чел. или 25,47 % населения района (2022).

Национальный состав

Половозрастной состав 

По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

Административно-территориальное деление 
Район Биржан сал — как отдельная административная единица 2-го уровня Казахстана, включает в свой состав 15 административно-территориальных образований 3-го уровня, в том числе: 1 городская администрация, 10 сельских округов, 4 села.

Населённые пункты 
В районе Биржан сал — 35 населённых пунктов, в том числе — 1 город, 29 сёл и 5 аулов.

Упразднённые населённые пункты 
Совместным решением XIX сессии Северо-Казахстанского областного Маслихата и Акима области от 30 октября 1998 года N 19/10-241 «Об исключении из учетных данных населенных пунктов области, утративших статус самостоятельных административно-территориальных единиц» (зарегистрированное Управлением юстиции Северо-Казахстанской области 15 декабря 1998 года № 43):
 сёла Ворошилово, Достык, Каскат, Жамбай Валихановского, Краснофлотского, Донского, Енбекшильдерского сельских округов были переведены в категорию иных поселений и исключены из учётных данных в связи с утратой статуса самостоятельных административно-территориальных единиц.

Решением Акмолинского областного маслихата, акима Акмолинской области от 12 апреля 2001 г. N С-7-11 «Об упразднении отдельных административно-территориальных единиц» (зарегистрированное Управлением юстиции Акмолинской области 8 мая 2001 г. № 589):
 село Абай Енбекшильдерского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных в связи в выездом жителей;
 сёла Булакты-Шилик, Дальний Краснофлотского сельского округа были переведены в категорию иных поселений и исключены из учётных данных в связи в выездом жителей.

Постановлением акимата Акмолинской области от 13 декабря 2008 года N A-9/561 и решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2008 года N 4C-11/16 О«б упразднении некоторых населенных пунктов Енбекшильдерского района Акмолинской области» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 19 января 2009 года № 3297):
 село Карасор Кенащинского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных в связи в выездом жителей;
 село Тассу Бирсуатского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных в связи в выездом жителей;
 село Итемген Мамайского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных в связи в выездом жителей.

Согласно Постановлению акимата Акмолинской области от 10 декабря 2009 года № а-13-532 и решению Акмолинского областного маслихата от 10 декабря 2009 года № 4С-19-5 «Об упразднении и преобразовании некоторых населенных пунктов и сельских округов Акмолинской области по Аккольскому, Аршалынскому, Астраханскому, Атбасарскому, Енбекшильдерскому, Зерендинскому, Есильскому, Целиноградскому, Шортандинскому районам» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 20 января 2010 года № 3344):
 сёла Арай, Белагаш Краснофлотского сельского округа были переведены в категорию иных поселений и были включены в состав села Краснофлотское (административного центра сельского округа)
 сёла Азнабай, Карасу, Прожектор, Терек Валихановского сельского округа были переведены в категорию иных поселений и были включены в состав села Валиханово (административного центра сельского округа);
 село Кишкентай Бирсуатского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и включено в состав села Сауле;
 село Дачи Макинского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и включено в состав села Буланды.

Постановлением акимата Акмолинской области от 13 декабря 2013 года № А-11/556 и решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 5С-20-10 «Об изменении административно-территориального устройства Акмолинской области» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 21 января 2014 года № 3976):
 село Атансор Енбекшильдерского сельского округа было переведено в категорию иных поселений с исключением из учётных данных и включено в состав села Енбекшильдерское (административного центра сельского округа).

Постановлением акимата Акмолинской области от 13 декабря 2019 года № А-12/623 и решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-9 «Об изменении административно-территориального устройства района Биржан сал Акмолинской области» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 23 декабря 2019 года № 7588):
 село Кудабас Валихановского сельского округа было переведено в категорию иных поселений с исключением из учётных данных и включено в состав села Валиханово (административного центра сельского округа);
 село Сапак Аксуского сельского округа было переведено в категорию иных поселений с исключением из учётных данных и включено в состав аула Аксу (административного центра сельского округа).

Примечания

Ссылки